Cin cin (Cheers) – sit-com statunitense andata in onda dal 1982 al 1993
Cheers – album del rapper Obie Trice
Cheers – singolo dell'omonimo album del rapper Obie Trice
Cheers (Drink to That) – singolo di Rihanna del 2011

Altri progetti